Dans la mythologie grecque, Astyanax est le fils d'Hector et d'Andromaque. Son nom peut aussi désigner :
 Astyanax, un gladiateur ;
 (1871) Astyanax, un astéroïde troyen ;
 Astyanax, un genre de poissons de la famille des Characidae ;
 Astyanax, un jeu vidéo sorti en 1989.